Plaats in Indonesië
 Temanggal (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Temanggal (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied gebied Magelang in de provincie Midden-Java